KI poate fi:
 Adam Air, codul IATA de fosta companie aeriane din Indonezia
 Cașovia (Košice), unul din cele două numere de înmatriculare auto al orașului slovac
 Iodură de potasiu, formula chimică al compusului chimic
 Kičevo, număr de înmatriculare auto al orașului macedonean
 Kiel, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Kikinda (Chichinda Mare), număr de înmatriculare auto a municipiului sârbesc
 Kirchdorf an der Krems, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Kiribati, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 KÍ Klaksvík, porecla al echipei de fotbal din Klaksvík, Insulele Feroe

Ki poate fi:
 Ki, zeiță a pământului în mitologia sumeriană
 Ki, nume de familie coreean
 Kibi, abreviere al prefixului binar (210 = 1.024 biți)

ki poate fi:
 .ki, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Kiribati
 ki, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (き în hiragana sau キ în katakana)
 Limba kikuyu, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „KI” la acronymfinder.com